Bereschanka (ukrainisch und russisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Kachowka, siehe Bereschanka (Kachowka)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Chmelnyzkyj, siehe Bereschanka (Chmelnyzkyj)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Tschemeriwzi, siehe Bereschanka (Tschemeriwzi)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Borschtschiw, siehe Bereschanka (Borschtschiw)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Laniwzi, siehe Bereschanka (Laniwzi)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Trostjanez, siehe Bereschanka (Trostjanez)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Horochiw, siehe Bereschanka (Horochiw)

Bereschanka ist auch der Name eines Flusses in der Westukraine, siehe Bereschanka (Fluss)